Султанов:
 Султанов Балтиходжа Султанович (1884—1919) — державний, політичний і громадський діяч Киргизстану.
 Султанов Гаджибек Фараджуллайович (1921—2008) — радянський і азербайджанський астроном.
 Султанов Іззат Атаханович (1910—2001) — узбецький вчений, академік, літературознавець, критик, драматург, державний і громадський діяч.
 Султанов Олексій Файзуллайович (1969—2005) — піаніст узбецького походження.
 Султанов Хатмулла Асилгерейович (1924—1994) — Герой Соціалістичної Праці та повний кавалер ордена Слави.
 Султанов Юрій Ібрагімович (1948—2003) — український педагог, культуролог, поет.

 Айна Султанова (1895 — після 1938) — азербайджанський партійний і державний діяч. Одна з перших азербайджанських жінок-революціонерок.

Азербайджанські прізвища
Узбецькі прізвища
Татарські прізвища
Дагестанські прізвища
Башкирські прізвища